Рисіна —  жіноча форма слов'янського прізвища Рисін.

 Рисіна Оксана Андріївна (* 1993) — українська баскетболістка і стрітболістка, екс-гравець збірної України зі стрітболу.
 Рисіна Наталія Андріївна (* 1993) — українська баскетболістка і стрітболістка.